Lambayeque bezeichnet:

 Region Lambayeque, eine Region in Peru
 Provinz Lambayeque, eine Provinz in dieser Region
 Lambayeque (Stadt), die Hauptstadt dieser Provinz
 eine Prä-Inka-Kultur in Peru, siehe Sicán-Kultur